SRT steht als Abkürzung für:

Fahrzeuge und Straßen
 State Railway of Thailand (SRT), Thailändische Staatseisenbahn
 Street and Racing Technology, leistungsgesteigerte Fahrzeuge von Chrysler, Dodge und Jeep
 Suter Racing Technology, Schweizer Hersteller von Rennmotorrädern und -teilen
 SRT-Pendel, ein stationäres Messgerät zur Ermittlung der Griffigkeit von Straßenoberflächen und Markierungen

Sicherheit und Rettung
 Swiftwater Rescue Technician, englisch für Strömungsretter
 single rope technique, beim Höhlenklettern verwendete Einseiltechnik
 Grundausbildung in der Gefahrenabwehr (Schiffssicherheitsdienst und Gefahrenabwehr)

Naturwissenschaft, Technik
 Spezielle Relativitätstheorie, eine physikalische Theorie über die Bewegung von Körpern und Feldern in Raum und Zeit 
 SRT-Division, schnelles Divisionsverfahren in der Computerarithmetik, benannt nach seinen Erfindern Sweeney, Robertson, Tocher
 Sardinia Radio Telescope, Radioteleskop auf Sardinien
 Schule für Rundfunktechnik in Nürnberg
 Minolta SR-T 101, Baureihe von Spiegelreflexkameras der Firma Minolta
 Secure Reliable Transport, ein Open-Source-Video-Transportprotokoll zur sicheren Übertragung von Medienströmen über UDP

anderes
 Syrian Radio & Television; jetzt RTV Syria
 Silver Ring Thing, Keuschheitsbewegung 
 Rollenname aus dem Film THX 1138

.srt steht für:

 SubRip (.srt), Subtitle Information, Dateiformat für Untertitel

SRT